Dieser Artikel behandelt die schottische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1992.

Qualifikation 

Abschlusstabelle (Gruppe 2)

|}

Spielergebnisse

Endrunde

Schottisches Aufgebot

Spiele der schottischen Mannschaft 
 Vorrunde (Gruppe 2)

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 3 und 4 ist der direkte Vergleich maßgeblich.
|}

1992
Schottland